L'État américain de Kansas compte .

Création et statut 
Toutes les municipalités du Kansas portent le nom de «  ». Pour créer une municipalité, une loi de 1963 impose une population minimale de  ou l'existence de  desservies par un réseau d'assainissement géré par une société à but non-lucratif. Ces seuils ne s'appliquent cependant pas aux National Historic Landmarks.

Les municipalités sont divisées en trois classes, selon leur population : 
 les municipalités de  au-delà de  ;
 les municipalités de  entre  et  ;
 les municipalités de  en dessous de .

Des dérogations laissent les municipalités de  conserver leur statut jusqu'à , celles de  jusqu'à . Contrairement aux autres, les municipalités de  se trouvent au sein d'un township.

Liste

Notes et références 

 
 
Kansas
Municipalites